Ruhnow ist der deutsche Name der polnischen Orte:
 Runowo (Węgorzyno) (Ruhnow (Ort), Kreis Regenwalde/Pommern)
 Runowo Pomorskie (Ruhnow (Bahnhof), Kreis Regenwalde/Pommern)

 siehe auch
 Runowo